A Bükkösd helynevet az alábbi településeknél találjuk:
Bükkösd község Baranya megyében a Szentlőrinci járásban
Bükkösd falu Horvátországban Muraköz megyében